Spahii se poate referi la:
 Spahii, corp de cavalerie de elită din armata otomană
 Spahii, sat din comuna Turburea, județul Gorj.